Nebriinae é uma subfamília de coleópteros da família Carabidae.

Tribos
 Tribo Nebriini Laporte, 1834
 Tribo Notiokasiini Kavanaugh & Nègre, 1983
 Tribo Notiophilini Motschulsky, 1850
 Tribo Opisthiini Dupuis, 1912
 Tribo Pelophilini Kavanaugh, 1996

Nebriinae
Subfamílias de carabídeos